Гиперпространство может означать:
 Гиперпространство (в математике) — устаревший термин для обозначения четырёхмерного евклидова пространства.
 Гиперпространство (в научной фантастике) — многомерное пространство с более чем четырьмя измерениями, позволяющее при переходе в него перемещаться в нужное место со скоростью, превышающей скорость света.
 «Гиперпространство» — книга Митио Каку.

См. также 
 Гиперплоскость — подпространство исходного пространства с размерностью, меньшей на единицу.